Herrarnas jaktstart i skidskytte i de olympiska vinterspelen 2010 hölls vid Whistler Olympic Park i Whistler, British Columbia den 16 februari 2010. Guldmedaljen vanns av Björn Ferry från Sverige som likt silvermedaljören österrikaren Christoph Sumann svarade för en stor upphämtning efter resultatet från sprinten vilket var grunden för dagens utgångsläge. Bronsmedaljen togs av segraren från sprinten, fransmannen Vincent Jay.

Resultat

Referenser 
 Men's 12,5 km pursuit från http://www.vancouver2010.com, hämtad 2010-02-17

Damernas jaktstart